Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер — победители турнира, обыгравшие в финале прошлогодних чемпионов Вашека Поспишила и Джека Сока.

Посев 

  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Первый раунд)
  Иван Додиг /  Марсело Мело (Первый раунд)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Четвертьфинал)
  Джейми Маррей /  Бруно Соарес (Четвертьфинал)

<li>  Рохан Бопанна /  Флорин Мерджа (Первый раунд)
<li>  Вашек Поспишил /  Джек Сок (Финал)
<li> ' Николя Маю /  Пьер-Юг Эрбер (Титул)
<li>  Ненад Зимонич /  Эдуар Роже-Васслен (Полуфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

BNP Paribas Open 2016